Le Miroir du mort, nouvelle policière d'Agatha Christie, publiée en 1937, dans le recueil britannique Murder in the Mews et dans le recueil américain Dead Man's Mirror and Other Stories

Le Miroir du mort, recueil de trois nouvelles policières d'Agatha Christie, incluant la nouvelle Le Miroir du mort, publié en France en 1969, mais ayant précédemment été publié, en 1961, sous le titre Poirot résout trois énigmes

Le Miroir du mort, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 1993.

Voir aussi
 Le miroir de la mort, recueil de poèmes, Emmanuelle Renault